Girot-Pouzol est un nom de famille notamment porté par trois hommes politiques français, tous députés du Puy-de-Dôme :
Jean-Baptiste Girot-Pouzol (1753-1822) ;
Maurice Girot-Pouzol (1796-1857), fils du précédent ;
François Girot-Pouzol (1832-1898), fils de Maurice et petit-fils de Jean-Baptiste.

Voir aussi
 ;
.